Мельбурнский центр нейропсихиатрии (, MNC) - совместный научно-исследовательский центр при Мельбурнском университете (кафедра психиатрии) и подразделении организации Melbourne Health (North West Mental Health) в Австралии, занимающийся исследованиями в различных дисциплинах, в сотрудничестве с национальными и международными исследовательскими группами. Сотрудники центра изучают нейробиологию нейропсихиатрических заболеваний, а также ведут клинические исследования, направленные на проведение нейропсихиатрической экспертизы для предоставления услуг по охране психического здоровья.

MNC приобрёл международную репутацию в области распознавания и нейровизуализации при шизофрении, опубликовав несколько важных работ в известных международных научных журналах по психиатрии, неврологии и радиологии. MNC стремится помочь людям, страдающим от нейропсихиатрических расстройств, используя передовые научные исследования, позволяющие улучшить организацию и результаты лечения. Кроме того, учёные центра исследуют воздействия этих нарушений на головной мозг и возможность их предупреждения.

Цели MNC:

 совершенствование понимания природы психических расстройств и заболеваний головного мозга;
 повышение качества ухода за больными со сложными психическими расстройствами;
 использование специальных знаний и навыков в повседневной клинической практике;
 обеспечение нейропсихиатрической подготовки и обучения специалистов в области психического здоровья.

Нынешним научным директором MNC является профессор Христос Пантелис.

Внешние ссылки 

 Melbourne Neuropsychiatry Centre
 North West Mental Health

Научные организации Австралии